Porcile – costruzione in cui vivono i maiali in una fattoria
 Porcile – film di Pier Paolo Pasolini del 1969
 Porcile – opera teatrale di Pier Paolo Pasolini
 Porcile – villaggio italiano nel comune di Valbrevenna (GE), in Liguria
 Porcile – località (non frazione) di Arezzo
 Laghi di Porcile – laghetti alpini delle Alpi Orobie
 Passo di Porcile – passo montano delle Alpi Orobie

Persone 
 François Porcile – regista, sceneggiatore e compositore francese
 Mario Porcile – regista e direttore artistico di balletto italiano